Софийский троллейбус () — система троллейбуса в столице Болгарии Софии. Движение было открыто в 1941 году. По состоянию на 2020 год действует 10 троллейбусных маршрутов, которые обслуживаются двумя троллейбусными парками (Надежда и Искър). Третий троллейбусный парк Левски служит только для капитального ремонта и длительного хранения троллейбусов.

Маршруты

Подвижной состав 
По данным СТТС, на 2020 год в наличии имеется 129 троллейбусов.
Парк составляют следующие модели:
 Gräf & Stift NGE152 компании Gräf & Stift - 8 машин (законсервированы)
 Cobra GD 272 (кузов турецкой компании Güleryüz, электрооборудование софийской компании Трамкар) — 3 машины (законсервированы)
 Škoda 26Tr - 30 машин
 Škoda 27Tr - 50 машин
 Ikarus 280.92 (унифицированные по кузову с автобусом Ikarus-280 с электрооборудование фирмы "Ganz") - 22 машин (21 в эксплуатации, 1 законсервировани в депо "Левски", всего 151 машина доставлена в 1985-1988 годах)
 Ikarus 280.92F (модернизированая версия) - 16 машин

С 1975 года София стала единственным городом вне СССР, где был внедрен передовой опыт киевлян — троллейбусные поезда Владимира Веклича. Они состояли из двух единиц троллейбусов Škoda 9Tr, соединенных между собой по системе Владимира Веклича. Всего эксплуатировалось 10 таких поездов.

Ссылки 
 Официальный сайт городского транспорта Софии
 Расписание движения
 Фотогалерея и база данных на сайте СТТС

Примечания 

Транспорт Софии
Троллейбусные системы Болгарии
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1941 году
1941 год в Болгарии
Появились в 1940-е годы в Болгарии